51-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 51-я пехотная дивизия (Великобритания)
 51-я пехотная дивизия (Российская империя)
 51-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 51-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 51-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР, 1942—1958, переименована в 1942 году из 76-й стрелковой дивизии); 51-я гвардейская мотострелковая дивизия (СССР, 1965—1992; Украина, 1992—2002); с 2002 года по настоящее время — 51-я отдельная гвардейская Перекопско-Харьковская Пражско-Волынская ордена Ленина дважды ордена Красного знамени орденов Суворова и Кутузова механизированная бригада ВС Украины
 51-я Македонская дивизия (Народно-освободительная армия Югославии)

Танковые дивизии
 51-я танковая дивизия (СССР)
 51-я танковая дивизия (формирования 1968 года)